GNF 1 (1999/2000) był 44. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
17 goli – Mustapha Bidodane (FUS Rabat)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Maroku
2000 w Maroku